Il singolare del torneo di tennis Mumbai Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Leander Paes che ha battuto in finale Dennis van Scheppingen che si è ritirato sul punteggio di 7-62, 3-2.

Teste di serie 

 Leander Paes (Campione)
 Oleg Ogorodov (secondo turno)
 Tuomas Ketola (quarti di finale)
 Mosè Navarra (primo turno)

 Igor Gaudi (primo turno)
 Vadim Kucenko (primo turno)
 Marcello Craca (primo turno)
 Jeff Coetzee (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 2000